Лауша може бити:

 Лауша (Подујево), насеље у општини Подујево, КиМ, Република Србија
 Лауша (Србица), насеље у општини Србица, КиМ, Република Србија
 Лауша (Тирингија), град у округу Зонеберг, Слободна држава Тирингија, Савезна Република Немачка

Види још 
 Лауш